La Princesa Paulina de Wurtemberg  (; 19 de diciembre de 1877 - 7 de mayo de 1965) fue la hija mayor de Guillermo II de Wurtemberg y esposa del Príncipe Federico de Wied (hermano mayor del Príncipe Guillermo de Albania). Fue la última Princesa de Wurtemberg, así como el último miembro sénior de la Casa de Wurtemberg. Fue durante muchos años directora regional de la Cruz Roja Alemana, en varias regiones occidentales de Alemania.

Primeros años 
Paulina era la hija mayor del rey Guillermo II de Wurtemberg (1848-1921) con su primera esposa la Princesa María de Waldeck y Pyrmont (1857-1882), hija del Príncipe Jorge Víctor de Waldeck y Pyrmont y la Princesa Elena de Nassau.

Era prima hermana de:
 Guillermina de los Países Bajos (1880-1962), reina de los Países Bajos.
 Princesa Alicia, Condesa de Athlone (1883-1981)
 Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha (1884-1954), último duque reinante de Sajonia-Coburgo-Gotha.
 Josías de Waldeck y Pyrmont (1896-1967), Príncipe Heredero de Wadeck y Pyrmont.
 Jorge Luis de Erbach-Schönberg (1903-1971), Príncipe de Erbach-Schönberg.

Creció en Ludwigsburg y Stuttgart. Perdió a su madre a los 4 años. Sus hermanos murieron en la infancia. Su padre se casaría nuevamente en 1886 con la princesa Carlota de Schaumburg-Lippe, pero no tuvo más hijos, debido a esto, Paulina era la única hija sobreviviente de su padre.

Matrimonio y familia 
La Princesa Paulina contrajo matrimonio el 29 de octubre de 1898 en Stuttgart con el Príncipe Federico de Wied (1872-1945), hijo de Guillermo de Wied y la espectacularmente rica Princesa María de los Países Bajos.

Tuvieron dos hijos:
 Príncipe Hermann de Wied (18 de agosto de 1899 - 5 de noviembre de 1941), desposó a la Condesa María Antonia de Stolberg-Wernigerode, con descendencia, incluyendo al Príncipe Federico Guillermo de Wied.
 Príncipe Dietrich de Wied (30 de agosto de 1901 - 8 de junio de 1976), desposó a la Condesa Antonieta Julia de Grote, con descendencia. La condesa era sobrina de la condesa Thyra de Grote, quien se casó con el diplomático alemán Martin Rücker von Jenisch, en 1905, también era sobrina del expatriado estadounidense Harry Van Bergen y nieta del empresario Anthony T. Van Bergen.

Vida posterior 
Después del matrimonio, la pareja vivió por primera vez en Potsdam porque Federico dirigió un regimiento allí, y en 1902 se trasladaron a Berlín. En 1907 se trasladaron a la residencia de Neuwied porque Federico se convirtió en el sexto Príncipe de Wied tras la muerte de su padre Guillermo.

Ya en 1902, Paulina se involucró con la Cruz Roja y se convirtió en presidenta de la asociación local de Charlottenburg. En 1907 fue ascendida a la junta principal, de la que fue miembro hasta 1937. De 1922 a 1945 fue presidenta de la Cruz Roja de la Provincia del Rin. Paulina ya se había unido al NSDAP en 1933, pero nunca ocupó un cargo en el partido. Por el contrario, en su función de presidenta de la Cruz Roja de la Provincia del Rin, hubo reiteradas disputas con organizaciones del partido por defender los lazos confesionales de muchas hermanas de la Cruz Roja.

Viudez y últimos años 
Tras la muerte de su marido en 1945, Paulina regresó a Wurtemberg. Hizo posible que SS-Obergruppenführer Augusto Heißmeyer y su esposa, la “Reichsfrauenführer” Gertrudis Scholtz-Klink, se escondieran. 

Debido a esto, la princesa Paulina fue detenida y posteriormente puesta en libertad bajo fianza, pero se programó para el juicio en marzo de 1948. Dijo que llegó a conocer a Frau Scholtz-Klinik durante los años en que ambas mujeres dirigieron importantes instituciones bajo los nazis, y la princesa afirmó que entonces había sido el director de la Cruz Roja Alemana para Hesse, Nassau, Renania y Westfalia.

Herr y Frau Scholtz-Klink informaron a los franceses que pidieron la ayuda de la princesa Paulina en 1945, ella hizo arreglos para que permanecieran discretamente en Bebenhausen, donde fueron arrestados por las autoridades aliadas, tras el juicio Gertrudis volvió a Bebenhausen, donde vivió el resto de su vida.

Paulina se mudó a la Villa Marienwahl en Ludwigsburg, que había heredado de su padre. La princesa dedicó los últimos 20 años de su vida a la cría de caballos. Su amor por sus caballos llegó tan lejos que solicitó y recibió un permiso de la ciudad de Ludwigsburg para su tumba en medio de su prado.

II Guerra Mundial 

Princesa acusada de ayudar a los nazis
3 de marzo de 1948

La Princesa Paulina de Wurtemberg fue acusada por un tribunal del gobierno militar estadounidense de "haber ocultado a dos prominentes nazis desde octubre de 1945". La princesa de 70 años de edad admitió "haber proporcionado deliberadamente refugio para la señora Gertrud Scholtz-Klink" y su marido, el antiguo Mayor General de las SS August Heissmayer. La Princesa, según un informe del New York Times, reconoció saber que la señora Scholtz-Klink era "conocida como jefa de todas las organizaciones femeninas nazis", pero negó conocer la posición de Heissmayer en las SS. La Princesa Paulina y su enfermera, quien también fue acusada, fueron liberadas bajo fianza. Ella sería juzgada en Ludwigsburg el 23 de marzo. Informó a los interrogadores estadounidenses de que fue durante muchos años directora de la Cruz Roja Alemana en Renania, Hesse, Nassau y Westfalia, y había conocido a la señora Scholtz-Klinik, "durante el régimen nazi en sus respectivas capacidades como líderes de importantes organizaciones".

La señora Scholtz-Klink y su marido fueron interrogados en la comisaría de policía en Tubinga por los franceses donde reconocieron que "de inmediato buscaron refugio en casa de la Princesa Paulina a su llegada a esta región en 1945". Afirmaron que la Princesa Paulina les había dicho que "un alemán no debería rehusar darles abrigo". La Princesa Paulina realizó gestiones para la pareja "para vivir tranquilamente en la población de Bebenhausen" donde fueron hallados el pasado sábado por las "autoridades francesas, estadounidenses y alemanas". La señora Scholtz-Klink dijo a las autoridades que ella no sabía si "Adolf Hitler estaba vivo o muerto", pero "que mientras viviera en los corazones de sus seguidores, no podía morir".

Títulos y estilos 
 19 de diciembre de 1877 - 29 de octubre de 1898: Su Alteza Real Princesa Paulina de Wurtemberg
 29 de octubre de 1898 - 22 de octubre de 1907: Su Alteza Real Princesa Federico de Wied
 22 de octubre de 1907 - 18 de junio de 1945: Su Alteza Real La Princesa de Wied
 18 de junio de 1945 - 7 de mayo de 1965: Su Alteza Real La Princesa Viuda de Wied

Ancestros

Referencias 

 thePeerage.com - Pauline Olga Helene Emma Prinzessin von Württemberg
 Genealogics - Leo van de Pas - Princess Pauline von Württemberg
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 218
 L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: II 547 ; III 74

Nacidos en Stuttgart
Casa de Wied
Princesas de Wurtemberg